Апертура 2004 () — первая половина 75-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Статистика турнира на сайте terra.com.ar
 Чемпионат Аргентины 2004/05 на rsssf.com

2004
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2004 году